Don Quijote (revista) puede referirse a:

 Don Quijote (1884-1905), desaparecida revista argentina de humor gráfico.
 Don Quijote (1892-1902), desaparecida revista española de humor gráfico.